Sunset Beach ist der Name folgender Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Sunset Beach (Florida)
 Sunset Beach (Hawaii)
 Sunset Beach (Kalifornien)
 Sunset Beach (Maryland)
 Sunset Beach (Michigan)
 Sunset Beach (New Jersey)
 Sunset Beach (New York)
 Sunset Beach (North Carolina)
 Sunset Beach (Ohio)
 Sunset Beach (Oregon)
 Sunset Beach (Washington)
 Sunset Beach (West Virginia)
 Sunset Beach (Wisconsin), im Dodge County

in Kanada:
 Sunset Beach (Alberta)
 Sunset Beach (Ontario)
 Sunset Beach (Saskatchewan)

in Australien:
 Sunset Beach (Western Australia)

Sunset Beach ist der Name folgender Strände:

in den Vereinigten Staaten:
 Sunset Beach (Cape May), New Jersey
 Sunset Beach (Oahu), Hawaii
 Sunset Beach (Watsonville), Kalifornien

in Kanada:
 Sunset Beach (Vancouver)

Sunset Beach steht für:

 Sunset Beach (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (1997–1999)